Alexander Cartellieri – storico tedesco
Antonio Casimir Cartellieri – compositore tedesco
Carmen Cartellieri, nata Franziska Ottilia Cartellieri – attrice austriaca
Ferdinando Cartellieri – patriota italiano
Otto Cartellieri – storico e archivista tedesco